Чемпионат Европы по спортивной гимнастике 2014:

 30-й чемпионат Европы по спортивной гимнастике среди женщин (12—18 мая 2014, София, Болгария).
 30-й чемпионат Европы по спортивной гимнастике среди мужчин (19—25 мая 2014, София, Болгария).